
Termin NAG ima više značenja.

 -{N}--Acetilglukozamin, derivat monodaharida
 Numeričko algoritamska grupa, bezprofitna softverska kompanija